Thomas  de Banyuls
 Thomas  de Bonsi
 Thomas  de Constantinople
 Thomas  de Gadagne
 Thomas de Saluces
 Thomas  de Savoie